Karin Knapp era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Save Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Claire Feuerstein che ha battuto in finale Nastja Kolar 6–1, 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Estrella Cabeza Candela (primo turno)
  Stephanie Vogt (semifinali)
  Claire Feuerstein (Campionessa)
  Melanie Klaffner (primo turno)

  Maria Elena Camerin (primo turno)
  Anne Schäfer (quarti di finale)
  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Cristina Dinu (Primo turno; defaulted)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Save Cup 2013